Афи́ны () — наиболее заселенная и влиятельная номархия в Греции, в области Аттика. Большую часть номархии занимала столица Греции — Афины. Вместе с номархией Пирей образовывала гиперномархию Афины — Пирей. Население  жителей по переписи 2001 года. Площадь 361,719 км². Плотность  человек на квадратный километр. Административный центр — община Афины.

Ном упразднен с 1 января 2011 года по Программе «Калликратис». Его территория разделена между периферийными единицами Центральные Афины, Северные Афины, Западные Афины и Южные Афины.

Административно-территориальное деление 
Номархия делилась на 45 общин и 3 сообщества:

Население

Примечания 

Аттика
Афины